U-199 — большая океанская немецкая подводная лодка типа IXD2 времён Второй мировой войны. Заказ на постройку субмарины был отдан 4 ноября 1940 года. Лодка была заложена 10 октября 1941 года на верфи компании АГ Везер в Бремене под строительным номером 1045, спущена на воду 11 июля 1942 года, вошла в строй 28 ноября 1942 года под командованием капитан-лейтенанта Ганса-Вернера Крауса.

Флотилии 
 28 ноября 1942 года — 30 апреля 1943 года 4-я флотилия (учебная)
 1 мая 1943 года — 31 июля 1943 года 12-я флотилия

Боевая служба 
Лодка совершила один боевой поход, потопила 2 судна суммарным водоизмещением 4 181 брт.
 
Потоплена 31 июля 1943 года в Южной Атлантике к востоку от Рио-де-Жанейро, Бразилия, в районе с координатами  глубинными бомбами с американского самолёта типа «Маринер» и двух бразильских самолётов («Каталина» и «Гудзон»). 49 человек погибли, 12 выжили.

Потопленные суда

Ссылки

Литература 
 
 
 
 
 

Бразилия во Второй мировой войне